Broadway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broadway Historic District (Illinois), NRHP-Nr. 98001046
 Broadway Historic District (Maine), NRHP-Nr. 73000244
 Broadway Historic District (New Jersey), NRHP-Nr. 92000098
 Broadway Historic District (Jefferson County, New York), NRHP-Nr. 85002455
 Broadway Historic District (Saratoga County, New York), NRHP-Nr. 79001627
 Broadway Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 80003785

Siehe auch:
 Broadway Avenue Historic District
 North Broadway Historic District
 South Broadway Historic District